Bulgarije
Izvor (Boergas), een dorp in oblast Boergas
Izvor (Vidin), een dorp in oblast Vidin
Izvor (Pernik), een dorp in oblast Pernik
Izvor (Plovdiv), een dorp in oblast Plovdiv
Izvor (Sofia), een dorp in oblast Sofia

Servië
 Izvor (Babušnica), een plaats in de Servische gemeente Babušnica
 Izvor (Bosilegrad), een plaats in de Servische gemeente Bosilegrad
 Izvor (Paraćin), een plaats in de Servische gemeente Paraćin
 Izvor (Pirot), een plaats in de Servische gemeente Pirot
 Izvor (Svrljig), een plaats in de Servische gemeente Svrljig

Roemenië
 Izvor (metrostation), een metrostation in Boekarest